Wortley (South Yorkshire), plaats in Engeland
Wortley (West Yorkshire), district van Leeds